

Cinema 
 A Gentleman of Leisure – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 A Gentleman of Leisure – film del 1915 diretto da George Melford
 A Gentleman of Leisure – film del 1923 diretto da Joseph Henabery

Letteratura 
 Un gentiluomo in ozio (A Gentleman of Leisure) – romanzo di P. G. Wodehouse del 1910